The Fuse может означать:
 The Fuse (альбом)
 The Fuse (серия комиксов)

См. также 
 FUSE